«Урожай» () — триллер режиссёра . Премьера фильма состоялась в октябре 1992 года на 28-м международном кинофестивале в Чикаго. В широкий прокат в США кинолента вышла 5 ноября 1993 года.

Сюжет 
Писатель Чарли работает над сценарием и для его завершения отправляется в столицу Мексики. Его сценарий основывается на реальных событиях, а именно на убийстве в городе Мехико. Приехав на место, писатель узнает, что жертвой был маньяк-педофил. Подозрение в убийстве падает на полицейского Виктора Топо.

Позже Чарли знакомится с Натали в баре, они идут купаться, и на берегу океана кто-то нападает на них. От удара по голове Чарли теряет сознание. Придя в себя, он обнаруживает, что у него вырезали почку. Писатель пытается найти преступников и начинает с поисков Натали, поскольку считает, что она имеет отношение к нападению. Полицейский Топо отказывается помочь американцу.

В ролях 
 Мигель Феррер — Чарли Поуп
 Генри Сильва — детектив Топо
 Лейлани Сарель — Натали Кальдвелл
 Энтони Денисон — Ноэл Гузман
 Тим Томерсон — Стив Мобли
 Харви Файерстин — Боб Лакин
 Джордж Клуни — трансвестит

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Дэвид Маркони
 Автор сценария: Дэвид Маркони
 Продюсер: Джейсон Кларк
 Помощник продюсера: Тамми Эпана, Морган Мэйсон
 Исполнительный продюсер: Дэвид Джексон
 Оператор: Эммануэль Любецки

Источники

Ссылки 
  
  

Фильмы-триллеры США
Детективные фильмы США
Фильмы на английском языке